The Third Party – cortometraggio del 1914 diretto da Allen Curtis
The Third Party – cortometraggio del 1915 diretto da Theodore Marston
The Third Party – cortometraggio del 1997 diretto da Emma Hindley